Unia Chrześcijańsko-Społeczna w Bawarii
 Channel service unit
 Chicago State University
 California State University